Кеджори, Флориан — американский математик, историк математики.
 Кеджори — большой древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.